gromada Brzezie (powiat bocheński)
 gromada Brzezie (powiat człuchowski)
 gromada Brzezie (powiat gostyński)
 gromada Brzezie (powiat iłżecki)
 gromada Brzezie (powiat opatowski)
 gromada Brzezie (powiat włocławski)

także:

 gromada Brzezie nad Odrą (powiat rybnicki)